Bourton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Bourton (Cherwell) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Bourton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Bourton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Bourton – miejscowość w North Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Bourton (Vale of White Horse) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Bourton – miejscowość w Wiltshire (dystrykt), w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Bourton-on-Dunsmore – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Bourton-on-the-Hill – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Bourton-on-the-Water – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Black Bourton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Flax Bourton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Great Bourton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)